Koesj (oudheid)
 Koesjitische volkeren, dwz. volkeren die Koesjitische talen spreken
 25e dynastie van Egypte, ook wel de Koesjitische dynastie genoemd